«Геновева» — единственная опера Роберта Шуманa на либретто Роберта Райнека.
 (680) Геновева — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу X.